Volkslied van Mongolië (Монгол улсын төрийн дуулал) is sinds 1950 het volkslied van Mongolië. De tekst is geschreven door Tsendiin Damdinsüren, maar de originele tekst kwam pas in 2007.

Mongolische tekst in het Cyrillisch

Дархан манай тусгаар улс
Даяар монголын ариун голомт
Далай их дээйдсийн гэгэн уйлс 
Дандаа энхжин үүрд мөнжинө

Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж
Хатан зориг бүхий чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя

Ондор тöриин минь сулъд ивээж
Ондор тумни минь зая тушиж
Ундэс язгуур хэл соёлöo
Уриин урдэн öвлон бардаяя

Эрхлэг Монголын золтой ардууд

Эрх чöлоо жаргалыг элдээв
жаргалын тулгуур, хöгсниин тулгуур, 
Жавхлант манай орон мантдугай
 Хамаг дэлхийн шударга улстай
 Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж
 Хатан зориг бүхий чадлаараа
 Хайртай Монгол орноо мандуулъя
Эрхлэг Монголын золтой ардууд

 Эрх чöлоо жаргалыг элдээв
 жаргалын тулгуур, хöгсниин тулгуур,
 Жавхлант манай орон мантдугай

Latijnse vorm

Darhan manai tusgár uls
Dayár mongolīn ariun golomt
Dalai ih dédsín gegén üils
Dandá enhjij, űrd mönhöjnö

Hamag delhín şudarga ulstai
Hamtran negdsen ewé behjűlj
Hatan zorig, bühí l çadlárá
Hairtai Mongol ornó mandúl’ya

Öndör törín minĭ süld iwéj
Örgön tümní minĭ zayá tüşij
Ündes yazgúr, hel soyoló
Ürín ürdé öwlön badráya

Erelheg Mongolīn zoltoi ardúd
Erh çölő jargalīg edlew
Jargalīn tülhűr, högjlín tulgúr
Jawhlant manai oron mandtugai

Nederlandse vertaling uit het Engels
Onze onwankelbare onafhankelijke natie
De heilige afkomst van alle Mongolen 
De goede daden van heel de wereld
Altijd stabiel, altijd doorgaan 
Met alle eerlijke naties van de wereld 
versterken we onze banden 
Met al onze wil en kracht:
Laten we ontwikkelen ons geliefde Mongolië 
Het symbool van onze grote natie zegent de volkeren 
Het lot van ons volk draagt:
Ons voorgeslacht, cultuur en taal 
Laten we voor altijd koesteren en bloeien 
Schitterende volkeren van dapper Mongolië 
Hebben vrijheid en geluk
Sleutel tot geluk, pilaar onder welvaart
Onze geweldig land: bloei!

Tekst van 1950 tot 1961
Дархан манай хувьсгалт улс  
Даяар Монголын ариун голомт
Дайсны хөлд хэзээ ч орохгүй 
Дандаа энхжиж үүрд мөнхжинө. 
Хамаг дэлхийн шударга улстай 
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж 
Хатан зориг, бүхий чадлаар 
Хайрт Монгол орноо мандуулья. 
Ачит Ленин Сталины заасан 
Ардын чөлөө, жаргалын замаар 
Агуу Монгол орноо удирдсан 
Ачит Сүхбаатар, Чойбалсан. 
Хамаг дэлхийн шударга улстай 
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж 
Хатан зориг, бүхий чадлаар Хайрт 
Хайрт Монгол орноо мандуулья. 
Зоригт Монголын золтой ардууд 
Зовлонг тонилгож, жаргалыг эдлэв. 
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур 
Жавхлант манай орон мандтугай. 
Хамаг дэлхийн шударга улстай 
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж 
Хатан зориг, бүхий чадлаар 
Хайрт Монгол орноо мандуулья.

Mongools symbool
Volkslied uit Azië